Aleksandr Blinov (ruiter), Sovjet ruiter geboren in 1954
 Aleksandr Blinov (schutter), Russisch schutter geboren in 1981